een bespeler van een blaasinstrument
 Blazer (kleding), een kledingstuk
 Blazer (schip), een Nederlands historisch scheepstype, verwant aan de botter
 Blazer (webbrowser), een mobiele browser voor PalmOS-smartphones

Personen:
 Carel Blazer (1911-1980), een Nederlands fotojournalist
 Ellen Blazer (1931–2013), een Nederlands televisieredacteur en -regisseur

Zie ook 
 Blaaser (doorverwijspagina)